Wyja bezeichnet mehrere Flüsse in Russland:

 Wyja, Nebenfluss der Pinega
 Wyja (Mendel), Nebenfluss des Mendel
 Wyja (Tagil), Nebenfluss des Tagil
 Wyja (Tura), Nebenfluss der Tura
 Wyja (Turtas), Nebenfluss der Turtas